„Havhesten” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Havhesten” – torpedowiec typu Narhvalen z lat 80. XIX wieku
 „Havhesten” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku (od 1938 roku pływał pod nazwą „Havørnen”)
 „Havhesten” – okręt podwodny typu Havmanden z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów